Lutton (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Lutton (Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Lutton (Northamptonshire) – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)